Первая лига 1992/1993 () — 59-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 8 августа 1992 года и закончился 20 июня 1993 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1992/1993 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1992/1993 на rsssf.com 

1992/1993
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1992 году
Спорт в Польше в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993